Иж-Бобья — деревня в Граховском районе Удмуртии.

История 
По итогам десятой ревизии в 1859 году в 7 дворах казённой деревни Вершины Толывай Бобье (Талывай) при речке Вершины Толывая проживало 59 жителей.

До 1921 года деревня входила в состав Граховской волости Елабужского уезда (с 1921 года — Можгинского). В 1924 году деревня вошла в состав Граховского сельсовета, в 1925 году в связи с образованием Каменского сельсовета деревня вошла в его состав. Каменский сельсовет был расформирован в 1932 году и деревня отошла к вновь образованному Мари-Возжайскому сельсовету. Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 23 сентября 1950 года деревня Иж-Бобья была передана в состав Граховского сельсовета.

В результате реформы местного самоуправления 2004 года, Граховский сельсовет был разукрупнён и в восточной его части образовано Каменское сельское поселение в состав которого вошла деревня.

Население

Объекты социальной сферы 
 Иж-Бобьинская начальная школа
 Иж-Бобьинский детский сад
 Иж-Бобьинский фельдшерско-акушерский пункт
 Иж-Бобьинский сельский клуб

Улицы 
 улица Зелёная
 улица Кооперативная
 улица Лесная
 улица Садовая
 улица Школьная
 улица Юбилейная

Примечания 

Населённые пункты Граховского района